FAO je kratica, ki lahko pomeni:
 Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri OZN (angleško Food and Agriculture Organization)
 prednji artilerijski opazovalec (angleško Forward Artillery Observer)

Glej tudi 
 FAQ